Il doppio del torneo di tennis Poznań Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Petr Pála e Pavel Vízner che hanno battuto in finale Tomáš Cibulec e Leoš Friedl 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Petr Pála /  Pavel Vízner (Campioni)
 Devin Bowen /  Eyal Ran (semifinali)

 Tomáš Cibulec /  Leoš Friedl (finale)
 Petr Kovačka /  Pavel Kudrnáč (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Poznań Challenger 2000